Aleksandr Nevski (Prokófiev), cantata en set episodis per a mezzosoprano, cors i orquestra, composta per Serguei Prokófiev l'any 1939 
 Alexandr Nevski (pel·lícula), drama històric dirigit el 1938 per Sergei Eisenstein, amb associació de Dmitri Vasiliev i amb col·laboració de Piotr Pavlenko 
 Alexandre Nevski (1220 -1263), cabdill rus venerat com a sant per l'Església Ortodoxa Russa 
 La vida d'Alexandre Nevski, una obra literària del  del gènere hagiogràfic que té com a protagonista Alexandre Nevski
 Catedral d'Alexandre Nevski, diversos indrets
 Església d'Alexandre Nevski, església ortodoxa russa en honor d'Alexandre Nevski 
 Església de Sant Alexandre Nevski (Riga), església ortodoxa a la ciutat de Riga capital de Letònia 
 Orde d'Alexandre Nevski, condecoració soviètica instituïda per Stalin